Côme Clausse (mort en 1558), notaire et secrétaire du roi Henri II de France ;
 Jean Clausse (1936-2020), athlète français, spécialiste des courses de demi-fond ;
 Suzanne Clausse, écrivaine française du  ;
 Thomas Clausse (mort en 1390), cardinal italien ;
 Jean de Clausse de Monchy (mort en 1587), prélat français.

Patronyme lorrain